Mietzel ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Mietzel  (* 1936), deutscher Psychologe

Mietzel bezeichnet:
 Mietzel (Fluss) (), Fluss in der ehemaligen brandenburgischen Neumark